Юньенви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10389.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 35 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 111 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 52 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 52 активных работали 50 человек (24 мужчины и 26 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 17 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об